Едіт Берцеш (угор. Bérces Edit, *16 травня 1964, Залаеґерсеґ) — угорська бігунка на ультрамарафонські дистанції, рекордсменка світу, екс-чемпіонка світу.
 Давід Берцеш, Dávid Bérczes (народився 14 січня 1990 в Бурос) – угорський шахіст, гросмейстер від 2008 року.